NMG steht für:
 N-Methyl-D-glucamin
 Nationale Mediengruppe, russischer Medienkonzern

NmG steht für:
 NmG, „No more Gas“, amerikanisches dreisitziges Elektroauto

nmg steht für:
 Kwasio (ISO-639-3-Code), eine der Makaa-Njem-Sprachen innerhalb der Bantusprachen

Abkürzung